Slaget ved Tannenberg har flere betydninger:

 Slaget ved Tannenberg (1410)
 Slaget ved Tannenberg (1914)